HMS Goliath (1781) – vascello da 74 cannoni varato nel 1781 e demolito nel 1815.
 HMS Goliath (1842) – vascello da 80 cannoni varato nel 1842, convertito alla propulsione a vapore nel 1857 e demolito nel 1875.
 HMS Goliath (1898) – nave da battaglia della classe Canopus, affondata da un cacciatorpediniere ottomano nel 1915.